Dăbâca se poate referi la:
Localități din România
Dăbâca, Cluj, reședința comunei cu același nume
Dăbâca, Hunedoara
Comitate vechi transilvănene
Comitatul Dăbâca, ante 1876
Comitatul Solnoc-Dăbâca, 1876-1918